CSA steht für:
 Canadian Space Agency, die kanadische Weltraumbehörde
 Casting Society of America, US-amerikanischer Berufsverband im Bereich Film, Fernsehen und Theater
 Certified Senders Alliance, ein Selbstregulationsprojekt der Internetwirtschaft mit einer zentralen Positivliste vertrauenswürdiger Mail-Versender
 Common-Scrambling-Algorithmus, ein Verschlüsselungsverfahren für Digitalfernsehen
 Conditional-Sum-Addition
 Control Self Assessment, ein internes Kontrollsystem
 C.S.A.: The Confederate States of America, Mockumentary-Film von 2004
 CSA Group, ehemals Canadian Standards Association, eine kanadische Normungsorganisation

Chemie:
 Camphersulfonsäure, (von englisch Camphorsulfonic acid) abgekürzt, ist eine Organoschwefel-Verbindung und, wie alle Sulfonsäuren, eine relativ starke Säure
 chemical shift anisotropy, siehe Magic-Angle-Spinning
 Chemikalienschutzanzug, ein komplett abgeschlossener, gegen die meisten Chemikalien resistenter Anzug

Informatik und Mathematik:
 Central Simple Algebra, deutsch Zentrale einfache Algebra, siehe Brauergruppe
 Client-Server-Architektur, siehe Client-Server-Modell

Medizin:
 Cheyne-Stokes-Atmung, eine pathologische Atmungsform 
 Continuous spinal anaesthesia, kontinuierliche Spinalanästhesie, siehe Spinalanästhesie #Varianten
 Cyclosporin A, ein bei der Transplantationsmedizin angewendetes Medikament

Militär und Waffenkunde:
 Chief of Staff of the Army, Generalstabschef der US Army
 Colt Single Action Army, ein Revolver, oft kurz nur CSA statt CSAA
 Confederate States Army, die Armee der Südstaaten im Amerikanischen Sezessionskrieg

Politik und Verwaltung:
 Canadian Standards Association, eine technische Prüforganisation
 Central Statistical Agency, siehe Zentrale Statistikagentur (Äthiopien)
 Christlich Soziale Allianz (CSA), ehemalige politische Partei in Österreich
 Christlich-Soziale Arbeitsgemeinschaft (CSA), ehemalige politische Partei im Memelland 
 Christlich-Soziale Arbeitnehmerschaft, die heutige Arbeitnehmer-Union der CSU in Bayern
 Conseil supérieur de l’audiovisuel, die französische Rundfunkaufsichtsbehörde
 Controlled Substances Act, US-Betäubungsmittelgesetz
 Konföderierte Staaten von Amerika (Confederate States of America), die Südstaaten im Amerikanischen Sezessionskrieg

Sport:
 Canadian Snowsport Association, der kanadische Skiverband
 Canadian Soccer Association, der kanadische Fußballverband
 Chinese Ski Association, siehe Skisport in China
 Centro Sportivo Alagoano, Fußballverein aus Maceió, Alagoas, Brasilien
 Competition Stableford Adjustment, ehemalige Auf- oder Abwertung der erzielten individuellen Leistung aller Spieler bei Golfturnieren

Wirtschaft:
 Community-Supported Agriculture, siehe Solidarische Landwirtschaft
 Companhia Siderúrgica do Atlantico, ein Unternehmen des ThyssenKrupp-Konzerns in Brasilien, siehe ThyssenKrupp CSA
 Czech Airlines, tschechische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

csa steht für:
 Chiltepec-Chinantekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Chinantekischen in Mexiko

Abkürzung